Longplay bezeichnet: 

 eine verlängerte Spielzeit (Audio- und Videoaufzeichnungssystemen), siehe Longplay
 ein Format einer Schallplatte (Audio-Speichermedium), Long Play/Langspielplatte (LP), siehe Schallplatte
 eine Aufzeichnungform von Videospielen, siehe Longplay (Videospiele)